Аліха-дель-Інфантадо (ісп. Alija del Infantado) — муніципалітет в Іспанії.
 Педро де Алькантара Альварес де Толедо Інфантадо, Педро де Алькантара Альварес де Толедо-і-Сальм-Сальм,  (ісп. Pedro Alcántara Álvarez de Toledo y Salm-Salm) - 13-й герцог Інфантадо, іспанський військовик і політик, державний секретар країни у 1825-1826 роках.
 Вільяр-дель-Інфантадо (ісп. Villar del Infantado) — муніципалітет в Іспанії.